St. Thomas Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Thomas Church (Manhattan), New York City, NRHP-ID 80002722
 St. Thomas Church (Owings Mills, Maryland), NRHP-ID 79001117
 St. Thomas Church (Orange, Virginia), NRHP-ID 76002115

Siehe auch:
 St. Thomas Episcopal Church